L'île de Fais, dans les États fédérés de Micronésie.
 Taouzient, également appelé Fais, une commune de la wilaya de Khenchela en Algérie.

Voir aussi